Saint-Aubert steht für:
 Saint-Aubert (Québec), Kanada

Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Aubert (Nord), Département Nord
 Saint-Aubert-sur-Orne, Département Orne
 La-Chapelle-Saint-Aubert, Département Ille-et-Vilaine

Siehe auch:
 Aubert